Aquesta llista de peixos de Bielorússia -incompleta- inclou 49 espècies de peixos que es poden trobar a Bielorússia ordenades per l'ordre alfabètic de llur nom científic.

A 
 Abramis brama 
 Acipenser ruthenus 
 Alburnoides bipunctatus 
 Alburnus alburnus
 Ameiurus nebulosus
 Anguilla anguilla
 Aspius aspius

B 
 Ballerus ballerus
 Barbatula barbatula
 Barbus barbus
 Barbus meridionalis 
 Blicca bjoerkna

C 
 Carassius auratus auratus 
 Carassius carassius
 Carassius gibelio
 Cobitis taenia
 Coregonus maraenoides 
 Coregonus peled
 Cottus gobio
 Cottus poecilopus 
 Ctenopharyngodon idella
 Cyprinus carpio carpio
 Cyprinus carpio haematopterus

E 
 Eudontomyzon mariae

G 
 Gasterosteus aculeatus aculeatus 
 Gobio gobio
 Gymnocephalus acerina

H 
 Hypophthalmichthys nobilis

L 
 Lampetra fluviatilis
 Lampetra planeri
 Lepomis gibbosus
 Leucaspius delineatus 
 Leuciscus idus
 Leuciscus leuciscus

M 
 Micropterus salmoides

P 
 Pelecus cultratus
 Phoxinus phoxinus
 Proterorhinus semilunaris 
 Pungitius pungitius

R 
 Rhodeus sericeus
 Rhynchocypris percnurus

S 
 Sabanejewia baltica
 Scardinius erythrophthalmus
 Silurus glanis
 Squalius cephalus

T 
 Thymallus thymallus
 Tinca tinca

U 
 Umbra krameri

V 
 Vimba vimba

Referències

Bibliografia 
 Aps, R., Sharp, R. & Kutonova, T., 2004. Freshwater Fisheries in Central & Eastern Europe: the Challenge of Sustainability, Overview Report. Varsòvia, pp. 56–81.
 Konchits, V.V., 2001. Analysis of the status of fish farming and fishing in the Republic of Belarus (Voprosy rybnogo khozyaystva Belarusi). 17: 5–21.
 Kottelat, M. I J. Freyhof, 2008: Handbook of European Freshwater Fishes. Kottelat, Cornol, Suïssa i Freyhof, Berlín, Alemanya. Publications Kottelat. Handbook of European Freshwater Fishes.: xiii+ 1-646.
 Romanenko, V.D., Afanas'ev, S.A., Petukhov, V.B., Vasenko, A.G. & Kostousov, V.G., 2003. Impact of fisheries on biological diversity in the basin of River Dnepr. Identification of gaps and problems. Kíev, «Akademperiodika», 188 pp.
 V.F. Loginov (ed.), 2002. Natural environment of Belarus. Minsk, "BIP-S", 424 pp.
 Zhukov, P.I., 1965. Fishes of Belorussia. Minsk, «Nauka i tekhnika», 416 pp.
 Zhukov, P.I., 1997. Dynamics of fish catches in water bodies of Belarus in 1945–1995 (Voprosy rybnogo khozyaystva Belarusi), 15: 105–118.

Enllaços externs 
 FAO - National Aquaculture Sector Overview - Belarus 

Bielorússia
Bielorússia